Conquistador oder auch Konquistador steht für:

 Conquistador, Sammelbegriff für die Soldaten, Entdecker und Abenteurer, die während des 16. und 17. Jahrhunderts große Teile von Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Philippinen und anderen Inseln als spanische Kolonien in Besitz nahmen
 Conquistador (Schiff), Schiff des Sklavenhändlers Pedro Blanco im 19. Jahrhundert
 Conquistador Uno, kanadischer Wrestler
 Conquistador Dos, kanadischer Wrestler
 Conquistador de la luna, mexikanische Science-Fiction-Filmkomödie
Conquistador (Procol Harum Song), ein Song aus dem Jahre 1967, geschrieben von Gary Brooker and Keith Reid für die Gruppe Procol Harum
 Conquistador (Da Vinci), ein Lied der portugiesischen Popgruppe Da Vinci, mit dem sie auf dem Eurovision Song Contest 1989 auf Platz 16 kam
 Ford Conquistador, Pkw-Modell

Siehe auch:
 Conquista (Begriffsklärung)